Vartivardana, Vartivardhana, Varttivarddhana, Nandivardana, Nandivardhana, Avantivardana ou Avantivardhana foi um rei de Mágada e o quinto imperador da dinastia de Pradiota, dinastia que se estendeu num período de tempo entre o ano de 799 a.C. e o ano 684 a.C. Foi antecedido no trono por Ajaca e sucedido por Bimbisara, o primeiro imperador da dinastia Harianka.

 

Dinastia de Pradiota